Příjmení Haller nosí tyto osobnosti:
 Albrecht von Haller (1708–1777) – švýcarský anatom, fyziolog, botanik a básník
 Cezary Emil Haller von Hallenburg (1822–1915) – polský šlechtic a politik
 Cezary Haller de Hallenburg (1875–1919) – polský šlechtic a politik
 Helmut Haller (1939–2012) – německý fotbalista
 Jiří Haller, více osobností, viz rozcestník
 Józef Haller (1783–1850) – polský právník a politik
 Józef Haller de Hallenburg (1873–1960) – rakousko-uherský a polský důstojník
 Martin Haller (* 1987) – český IT specialista 
 Miroslav Haller (1901–1968) – český básník, pedagog, překladatel a spisovatel
 Oldřich Haller (1893? – 1954) – český letecký konstruktér
 Sébastien Haller (* 1994) – francouzský fotbalový útočník
 Stanisław Haller de Hallenburg (1872–1940) – polský generál
 Władysław Haller von Hallenburg (???–1897) – polský šlechtic a politik

ve fikci
 Mickey Haller – literární postava z románu Advokát Michaela Connellyho